Austria:
 Wilfersdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Inne:
 Wilfersdorf – pałac

Zobacz też:
 Ludersdorf-Wilfersdorf